Otto Müller er navnet på flere personer:

 Otto Müller (politiker) (1807-1882) – dansk højesteretsdommer og politiker (Otto Frederik Müller)
 Otto Mueller (1874-1930) tysk maler og litograf
 Otto Müller (departementschef) (1914-2000) – dansk departementschef

Se også 
 Otto Friedrich Müller (1730-1784) – dansk naturforsker
 Otto Johann Müller (1692-1762) – dansk officer og arkitekt